Kyllini kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kyllini, berg, Peloponnesos, 
 Kyllini, ort i regionen Västra Grekland, 
 Kyllini, ort i regionen Peloponnesos,

Se även 
Cyllene, en av Jupiters månar